Kostelů zasvěcených svaté Máří Magdaleně je více. Seznam zahrnuje i jiná psaní jména (Maří Magdaléna, Máří Magdaléna nebo Máří Magdalská, případně Marie Magdaléna) a není úplný:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svaté Máří Magdalény (Malá Strana)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina)

Středočeský kraj 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Bělice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Benátky nad Jizerou)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Český Brod)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Chlumín)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Kunice)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Nový Dům)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Rohozec)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Semice)

Jihočeský kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Blato)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Černice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Čkyně)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Chvalšiny)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Jistebnice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Majdalena)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Řepice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Svatá Maří)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Volary)

Plzeňský kraj 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Druztová)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Krasíkov)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Malý Bor)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Stod)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Velhartice)

Karlovarský kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Bor)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Karlovy Vary)

Ústecký kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Bílenec)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Kerhartice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Krásná Lípa)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Zubrnice)

Liberecký kraj 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Arnoltice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Česká Lípa)
 Chrám svaté Máří Magdaleny (Frýdlant)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Holany)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Liberec)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Mařenice)

Královéhradecký kraj 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Bartošovice v Orlických horách)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Božanov)
 kostel svaté Maří Magdalény (Častolovice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Deštné v Orlických horách)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Heřmanice)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Horní Vernéřovice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Jeřice)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Ledce)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Lužany)
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Nepolisy)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Olešnice v Orlických horách)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Sobotka)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Stupná)

Pardubický kraj 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Kamenná Horka)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Lanškroun)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Lázně Bohdaneč)
 kostel svaté Máří Magdaleny (Pařížov)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Řečany nad Labem)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Řetová)
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Skořenice)
 Kostel svaté Marie Magdalény (Telecí)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Včelákov)

Kraj Vysočina 
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Červená Řečice)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Dolní Cerekev)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Olešná)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Růžená)
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Šebkovice)

Jihomoravský kraj 
 Kostel svaté Máří Magdalény (Brno)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Kuřim)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Lančov)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Ostrov u Macochy)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Rousínov)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Sulíkov)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Velká nad Veličkou)

Olomoucký kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Bouzov)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Mladějovice)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Němčice nad Hanou)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Podlesí)
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Přerov-Předmostí)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Pusté Žibřidovice)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Senice na Hané)
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Studená Loučka)

Moravskoslezský kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Dětmarovice)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Horní Město)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Kunčice pod Ondřejníkem)
 Kostel svaté Maří Magdalény (Stonava)

Zlínský kraj 
 Kostel svaté Maří Magdalény (Hovězí)
 Kostel svaté Máří Magdalény (Jasenná)

Další země 

 Kostel svaté Magdaleny (Ruhnu)

 Kostel svaté Máří Magdaleny (Jeruzalém)

 Kostel svaté Marie Magdaleny (Bełk)
 Kostel svaté Máří Magdalény v Těšíně

 Kostel svaté Máří Magdaleny (Rusovce)

Zaniklé kostely 
 Kostel svaté Máří Magdalény (Lomazice) – zbořen v roce 1967
 Kostel svaté Maří Magdaleny (Olomouc)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Osoblaha)
 Kostel svaté Máří Magdaleny (Poznaň)

Spoluzasvěceno 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svaté Maří Magdaleny (Chlum Svaté Maří)
 Kostel svaté Marie Magdalény a Neposkvrněné Matky Boží (Přemyšl)

Související články 
 Kaple svaté Máří Magdaleny

Externí odkazy